Collins (Iers:  Ó Coileáin) is een Ierse achternaam.

Personen 
 Albert Collins, zanger en bluesgitarist
 Eileen Collins, Amerikaans astronaut
 Danielle Collins, een Amerikaans tennisspeelster
 Joan Collins, Britse actrice
 Kim Collins, Brits atleet
 Michael Collins (Iers politicus)
 Michael Collins (astronaut)
 Natasha Collins, Brits actrice
 Peter Collins (doorverwijspagina)
 Phil Collins, Brits musicus
 Ray Collins (doorverwijspagina)
 Shirley Collins, Engelse folkzangeres
 Susan Collins, Amerikaans politica
 Wilkie Collins, een Britse schrijver

Geografie 
 Fort Collins, stad in Colorado
 Collins (Georgia), plaats in Georgia
 Collins (Iowa), plaats in Iowa
 Collins (Mississippi), plaats in Mississippi
 Collins (Missouri), stadje in Missouri
 North Collins (New York)

Overige 
 Michael Collins (film), Amerikaanse film uit 1996
 De Collins Line, rederij

Ierse achternaam